Michèle Morgan (auteur québécoise)
 Michèle Morgan (actrice française), née en 1920 à Neuilly-sur-Seine.